Štedim est un toponyme qui peut désigner :
Shtedim/Štedim, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Podujevë/Podujevo, district de Pristina (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie) ;
Štedim, un village Monténégro situé dans la municipalité de Nikšić.